

Lokalizacje

Niemcy 
 Ebenhausen – dzielnica gminy Oerlenbach w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Bad Kissingen
 Ebenhausen – dzielnica gminy Pfeffenhausen w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Landshut
 Ebenhausen – dzielnica gminy Schäftlarn w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Monachium
 Baar-Ebenhausen – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Pfaffenhofen an der Ilm